Das Tier im Manne steht für die Filme
 Wolf – Das Tier im Manne
 Animal – Das Tier im Manne